Arima steht für:
 eine Stadt in Trinidad und Tobago, siehe Arima (Trinidad und Tobago)
 ein Elektronikunternehmen: Arima (Unternehmen)
 japanische Arima-Klans:
 Arima (Klan, Hizen) 
 Arima (Klan, Settsu)
 eine heiße Quelle: Arima Onsen

Arima ist der Familienname folgender Personen:
 Arima Akihito (1890–1944), japanischer Generalmajor
 Akito Arima (1930–2020), japanischer Physiker
 Arima Haruo, japanischer Fußballspieler
 Ineko Arima (* 1932), japanische Schauspielerin
 Jun Arima (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Keitarō Arima (* 1969), japanischer Mangaka
 Kenji Arima (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Arima Kō (* 1917), japanischer Fußballnationalspieler
 Kōtarō Arima (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Arima Shinshichi (1825–1862), japanischer Samurai
 Arima Yoriyasu (1884–1957), japanischer Politiker

ARIMA steht als Abkürzung für:
 Auto Regressive Integrated Moving Average, siehe ARMA-Modell sowie eine Variante davon, das X-12-ARIMA

Abkürzung